Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Carter e Paul Kronk che hanno battuto in finale Eric Fromm e Shlomo Glickstein 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Andrew Pattison /  Butch Walts (quarti di finale)
 Steve Denton /  Eddie Edwards (quarti di finale)

 Rod Frawley /  Chris Lewis (semifinali)
 David Carter /  Paul Kronk (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1981